Prusy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Aube
Prusy (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Strzeliński
Prusy (Slowakije), een gemeente